Карл Николаевич Вербицкий (1824—1897) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография 
Вольноприходящий учащийся Императорской Академии художеств (1842—1851).

Получил звание «назначенного в академики» (1858). Звание академика (1859).

Основные произведения: построил в Петербурге: дом причта Благовещенской церкви (1868) и здание приюта при этой церкви (1889), здание керамических мастерских М. В. Харламова (1876), производственные сооружения завода Г. И. Струка (1879–1885), приделы Смоленской кладбищенской церкви (1891–1892) и др.

Известные постройки 
Известными работами архитектора К. Н. Вербицкого в Санкт-Петербурге являются:
 Дом причта Благовещенской церкви. Малый пр. ВО, 18 (1868—1870);
 Доходный дом - Типография Стасюлевича. 2-я линия ВО, 7 (1865, 1872);
 Дома Общества вспомоществования приходским бедным при Благовещенской церкви. Богадельня для женщин. 6-я линия ВО, 35Б (1874-1875);
 Дом причта Смоленской кладбищенской церкви. Гимназия и реальное училище Видемана. 9-я линия ВО, 46 (1875);
 Здание керамических мастерских М. В. Харламова. Черняховского ул., 71 (1876);
 Доходный дом (надстройка). Камская ул., 14 (1880);
 Заведение графических искусств Э. И. Маркуса. 10-я линия ВО, 59 (1880);
 Доходный дом В. М. Трофимова. Средний пр. ВО, 27 (1880-1881);
 Доходный дом Смоленской кладбищенской церкви. Камская ул., 20 (1883);
 Общество вспомоществования бедным при Благовещенской церкви. Детский приют. 8-я линия ВО, 65 (1882-1883);
 Церковный дом. Камская ул., 22 (1883);
 Офисное здание. 6-я линия ВО, 35Б (1884);
 Завод Г. И. Струка. Производственные корпуса. Малый пр. ВО, 50-52; 17-я линия ВО, 48; 18-я линия ВО, 55х (1879-1885, 1890);
 Дом причта Смоленской кладбищенской церкви. 18-я линия ВО, 47 (1889);
 Общество вспомоществования приходским бедным при Благовещенской церкви. Дом дешевых квартир. 8-я линия ВО, 69 (1889).

Примечания

Литература

Ссылки